Die Abkürzung SVI steht für

 Schweizerische Vereinigung der Verkehrsingenieure und Verkehrsexperten
 Spectravideo
 Specialized Vehicles, Inc., US-amerikanischer Automobilzulieferer und Hersteller von Renn- und Konzeptfahrzeugen
 Sportverein Innsbruck, ein Fußballverein aus Tirol
 Studentenverband Deutscher Ingenieurschulen
 Südtiroler Volksgruppen-Institut
 Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, siehe Rüstungsindustrie
 SVI S.p.a., ein italienischer Eisenbahnfahrzeughersteller

Abkürzung